Marc Gasol – cestista spagnolo
 Pau Gasol – cestista spagnolo